Rubeostratilia is een geslacht van uitgestorven amphibamiforme temnospondyle Batrachomorpha (basale 'amfibieën') uit het Vroeg-Perm van Texas. Hij is bekend van een enkele schedel. Dit geslacht werd in 2011 benoemd door Hélène Bourget en Jason S. Anderson en de typesoort is Rubeostratilia texensis. De geslachtsnaam komt van de Latijnse vertaling van 'redbeds' in verwijzing naar de Texas redbeds die zowel het holotype als vele andere vroege fossielen uit het Perm opleverden. De soortaanduiding verwijst naar de staat Texas. Het holotype en het enige bekende exemplaar FMNH PR1460 werd in 1941 op het gebied van de Walter Shutt ranch verzameld uit de Noconaformatie-afzettingen in Clay County door een Works Projects Administration-project dat werd overgedragen aan het Field Museum of Natural History via een inter-institutionele uitwisseling met het Texas Memorial Museum.

Anatomie 
Rubeostratilia onderscheidt zich van andere amfibamiformen door: 

 Een pterygoïde dat alleen aan de voorrand met het ectopterygoide vergroeid is
 De aanwezigheid van vier foramina van gelijke grootte langs het oppervlak van het traanbeen dat de voorrand van de oogkas vormt

Het deelt een aantal kenmerken met Pasawioops mayi, die destijds alleen bekend was van de Richards Spur-vindplaats in Oklahoma, maar die later werd gerapporteerd vanuit de Archer Cityformatie in Texas.

Verwantschappen 
Rubeostratilia pleegt in cladistische analyses op verschillende posities uit te vallen, wat Bourget & Anderson (2011) toeschreven aan de invloed van zowel ontbrekende gegevens als veranderingen in een klein aantal karaktercoderingen die drastisch verschillende resultaten van de amfibamiforme fylogenie opleverden.

Hieronder staat het resultaat van de analyse van Bourget & Anderson (2011) die het minste aantal evolutionaire stappen veronderstelde toen de codering voor Plemmyradytes shintoni ongewijzigd werd gelaten:

Hieronder het resultaat van de analyse van Bourget & Anderson (2011) met een aantal voorgestelde coderingswijzigingen:

Hieronder het resultaat van de analyse van Maddin et al. (2013), afgeleid van de matrix van Fröbisch & Reisz (2008):

Uitgestorven amfibieën